Nianyushan bezeichnet:

 Nianyushan (Changjiang) (鲇鱼山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Changjiang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Nianyushan (Shangcheng) (鲇鱼山街道), Straßenviertel im Kreis Shangcheng in der chinesischen Provinz Henan